Fantasy es el noveno álbum de la banda M83. Fue publicado por Virgin Records el 17 de marzo de 2023. El 9 de febrero de 2023, fue estrenado Fantasy - Chapter 1, un EP que contenía las primeras 6 canciones del proyecto.

Lista de canciones 

Álbumes de 2023
Música electrónica
Dream Pop